A Academia Guarulhense de Letras, com sigla A.G.L., é uma associação cultural, instituída nos termos da Constituição Federal do Brasil, com duração indeterminada e sem fins econômicos, com os objetivos do cultivo da língua e da literatura nacionais, bem como preservação do patrimônio histórico e geográfico do Município de Guarulhos.

Sua sede social está situada na Praça Cicero de Miranda, n° 01, Jardim Vila Galvão, Guarulhos, São Paulo.

Cosniderando que seus acadêmicos já publicaram mais de 140 títulos, sobre os mais variados assuntos é considerada a terceira Academia de Letras do país.

História 
A A.G.L. foi fundada em 08 de dezembro de 1978, de modo que tem como membros fundadores os acadêmicos: Gasparino José Romão, Laerte Romualdo de Souza, Ary Baddini Tavares, Milton Luiz Ziller, Adolfo Vasconcelos Noronha, Norlandio Meirelles de Almeida, João Ranali, Flávio Cleto Giovanni Trombetti, Aristides Castelo Hansen, Oscar Gonçalves, Hildebrando de Arruda Cotrim, Onofre Leite, Sitio Ourique Fragoso, Geraldo Penteado de Queiros e Nefi Tales. 

Em 11 de dezembro de 2003 foi aprovado o atual estatuto social da academia.

Objetivos 
Desde a sua fundação, os acadêmicos que compõem a A.G.L. reúnem-se, mensalmente, com o objetivo de solidificar os laços de amizade, difundir a literatura do município e participar da política local, principalmente atuando por meio de sugestões aos poderes legislativo e executivo. 

Preocupa-se, ainda, com os mais variados tipos de manifestações artísticas e homenageia, anualmente, aqueles que se destacaram na pintura, escultura e dança clássica, dentre outras. 

Além disso, publica anualmente, com a participação de seus membros, a Revista Literária.

Ligações externas 
Site Oficial

Cultura de Guarulhos
Guarulhense Letras
Fundações em São Paulo em 1978